Новая Ирландия:

 Новая Ирландия (остров)
 Новая Ирландия (провинция)